Открытый чемпионат Майами по теннису 2019 в женском парном разряде — ежегодный женский парный турнир среди теннисистов профессионалов из серии Premier Mandatory Мирового тура WTA.

Состоялся с 18 по 31 марта 2019 года на кортах в Майами (Флорида, США). В основной сетке турнира приняли участие 32 дуэта, из них 8 сеянных. 2 пары спортсменов получили уайлд-кард.

Общая информация 
Победительницами прошлого турнира в 2018 году стали Эшли Барти  и Коко Вандевеге  .

Чемпионы 2019

Посев 

 1 Рейтинг учтён на 18 Марта 2019 года.

Теннисисты, приглашённые по уайлд-кард 
  Виктория Азаренко /  Эшли Барти
  Лорен Дэвис /  Кристина Макхейл
  Аманда Анисимова /  Алисон Риск

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 

Портал:Теннис

Открытый чемпионат Майами по теннису 2019